Variante orthographique de damma. Voir aussi :
 Damma : Signe diacritique de l’alphabet arabe ــﹹــ  transcrivant la voyelle \u\ brève, ou parfois \o\. 
 Dharma : désigne dans les spiritualités et religions indiennes l'ensemble des normes et lois, sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques.